Combrinck ist der Familienname folgender Personen:
 
 Butz Combrinck (* 1981), deutscher Synchronsprecher
 Caroline Combrinck (* 1983), deutsche Synchronsprecherin und Schauspielerin
 Gabriel Combrinck (* 1986), südafrikanischer Radrennfahrer
 Inge Solbrig-Combrinck (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Ivar Combrinck (1943–2006), deutscher Synchronsprecher und -regisseur